Colima is een geslacht van spinnen uit de familie mierenjagers (Zodariidae).

Soorten 
Het geslacht kent de volgende soorten:
 Colima colima Jocqué & Baert, 2005
 Colima manzanillo Jocqué & Baert, 2005

Mierenjagers